Monte Cristo, 1891-ben megépült gőzhajó
 Monte Cristo, egykori videójáték-fejlesztő

 Amerikai Egyesült Államok
 Monte Cristo (Kalifornia), egykori bánya és település
 Monte Cristo (Washington), kísértetváros

Hasonló néven
 Monte Cristo grófja (egyértelműsítő lap)